Сикамор има више значења:
 Сикамор (Оклахома)
 Сикамор (Џорџија)
 Сикамор (Илиноис)
 Сикамор (Јужна Каролина)
 Сикамор (Кентаки)
 Сикамор (Охајо)